

Geografia 
Argentina
 Corcovado – città della provincia di Chubut
 Corcovado – fiume della provincia di Chubut
Brasile
 Corcovado – montagna situata nel centro di Rio de Janeiro 
Cile
 Corcovado – vulcano della regione di Los Lagos 
 Corcovado – fiume della regione di Los Lagos
 Golfo del Corcovado – golfo tra la regione di Los Lagos e la regione di Aysén
 Parco nazionale del Corcovado – parco nazionale della regione di Los Lagos
Costa Rica
 Parco nazionale del Corcovado – parco nazionale

Musica 
 Corcovado – canzone di Antônio Carlos Jobim, inciso come singolo da vari artisti tra cui Andy Williams